Бриджуотер () — многозначный термин.

Топоним 
 Бриджуотер — город в графстве Сомерсет (Англия), административный центр района Седжмур.

 США
 Бриджуотер — тауншип в округе Райс, Миннесота, США.
 Бриджуотер — город в округе Плимут, Массачусетс, США.
  — город в округе Плимут, Массачусетс, США.
  — город в округе Плимут, Массачусетс, США.

 Канада
 Бриджуотер- городок в провинции Новая Шотландия, Канада.

 Австралия
 Бриджуотер-Бридж — двухполосный автомобильный, а также железнодорожный мост через эстуарий реки Деруэнт, находящийся на юго-востоке острова Тасмания (Австралия), недалеко от Хобарта — столицы и самого крупного города штата Тасмания.

Фамилия 
 Бриджуотер, Брэдли (род. 1973) — американский пловец, чемпион летних Олимпийских игр 1996 года.
 Бриджуотер, Джордж (род. 1983) — новозеландский гребец (академическая гребля), трёхкратный призёр Чемпионата мира по академической гребле 2005-07 года; бронзовый олимпийский чемпион в заплыве двоек Летних Олимпийских игр 2008 года.
 Ди Ди Бриджуотер (род. 1950) — американская джазовая певица.
 Бриджуотер, Сесил (род. 1942) — американский музыкант, джазовый трубач.

Другое 
 Граф Бриджуотер — аристократический титул, созданный дважды в пэрстве Англии.
 Bridgewater Associates — американская инвестиционная компания.

См. также 
 Бриджвотер, Тедди (род. 1992) — игрок в американский футбол.
 Дело об убийстве Карла Бриджуотера